Mangana hat verschiedene Bedeutungen:

 Mangana, Stadtteil in Konstantinopel
 Mangana-Palast
 Ha Mangana (Makeoana), Ort im Distrikt Berea, Lesotho